Антон Сергеевич Иванов:
 Иванов, Антон Сергеевич (род. 1983) — российский фехтовальщик.
 Иванов, Антон Сергеевич (род. 1988) — российский футболист.